Iredalula är ett släkte av snäckor. Iredalula ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Valthornssnäckor
Iredalula